Азиатский клубный чемпионат сезона 1997/1998 — 17-й розыгрыш трофея для чемпионов стран Азиатской конфедерации. Второй год подряд победу одержал южнокорейский «Пхохан Стилерс», в финале переигравший в серии пенальти китайский «Далянь Ванда».

Результаты

Первый раунд

Западная Азия 

|}

Восточная Азия 

|}

Дополнительный раунд

Центральная Азия 

|}

Второй раунд

Западная Азия 

|}

Восточная Азия 

|}

Четвертьфинальный раунд

Западная Азия

Восточная Азия

Финальный турнир

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Чемпион

Ссылки 
 RSSSF.com

1997/98
Футбол в Азии в 1997 году
Футбол в Азии в 1998 году